XXIV Mistrzostwa Europy w piłce siatkowej mężczyzn 2005 – mistrzostwa rozegrane we Włoszech oraz Serbii i Czarnogórze pomiędzy 2 a 11 września 2005 roku w dwóch miastach – Rzymie i Belgradzie. Były to pierwsze mistrzostwa Europy rozegrane w dwóch krajach.

Mistrzostwo po raz szósty zdobyła reprezentacja Włoch, wygrywając w meczu finałowym z Rosją 3:2 (25:22, 14:25, 15:25, 25:19, 15:10). Obroniła tym samym tytuł sprzed dwóch lat. 

Najbardziej wartościowym graczem turnieju (MVP) został włoski przyjmujący Alberto Cisolla.

System rozgrywek 

W turnieju wzięło udział 12 reprezentacji, które zostały podzielone na dwie grupy: A i B. 

Z każdej grupy drużyny z miejsc 1 i 2 awansowały do półfinałów, a pozostałe zespoły zakończyły swój udział w turnieju (te, które zajęły 3. miejsce w swoich grupach sklasyfikowano na pozycjach 5-6, 4. miejsce – 7-8, 5. miejsce – 9-10, a 6. miejsce – 11-12).

Po rozgrywkach grupowych odbyła się faza pucharowa. Rozegrano w niej półfinały, mecz o 3. miejsce oraz finał, który wyłonił mistrza Europy.

Hale sportowe

Eliminacje i uczestnicy 

Bezpośredni awans na Mistrzostwa Europy 2005 uzyskało 5 najlepszych drużyn poprzednich mistrzostw oraz gospodarze turnieju – Włochy oraz Serbia i Czarnogóra. 

Pozostałych sześciu finalistów wyłoniły eliminacje. Rozpoczęły się one 14 maja 2004 roku i trwały do 19 września. Udział w nich wzięło 16 reprezentacji narodowych.

Drużyny uczestniczące

Faza kwalifikacyjna

Grupa A – Rzym 
Tabela

Wyniki

Grupa B – Belgrad 
Tabela

Wyniki

Faza pucharowa – Rzym

Półfinały

Mecz o 3. miejsce

Finał

Nagrody indywidualne

Klasyfikacja końcowa

Składy drużyn

Polska 
 Piotr Gruszka
 Arkadiusz Gołaś
 Dawid Murek
 Łukasz Żygadło
 Piotr Gacek
 Wojciech Grzyb
 Mariusz Wlazły
 Daniel Pliński
 Sebastian Świderski
 Grzegorz Szymański
 Michał Winiarski
 Paweł Woicki

Linki zewnętrzne

Przypisy 

Mistrzostwa Europy w piłce siatkowej mężczyzn
2005 w piłce siatkowej
2005 w Serbii
2005 we Włoszech
Piłka siatkowa w Serbii i Czarnogórze
Piłka siatkowa we Włoszech
Sport w Rzymie
Zawody sportowe w Belgradzie